Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 1996./97. predstavljala četvrti rang ligaškog natjecanja u Hrvatskoj. Od sezone 1997./98. (zbog ukidanja 1.B lige) ponovno postaje treći rang.

Istok

MŽNL Istok (Osijek - Vinkovci)

MŽNL Zapad (Slavonski Brod - Požega) 
Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije.

 Izvori: 
 "NK Kutjevo" 1925. – 2005.

Jug

Dubrovačko-neretvanska skupina 
Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske županije 

 Izvori: 
 Sportske novosti, 4. lipnja 1997.

Srednja skupina  
Također i pod nazivom Liga Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije (NZSDŽ). 
Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 NK Dugopolje - 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.) 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 OSK Otok

Zadarsko-šibenska skupina 

 Izvori:  
 Sportske novosti, 11. lipnja 1997.

Sjever

Varaždin - Čakovec 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.  
Također kao 3. HNL Varaždin-Međimurje 

 Izvori:   
 Varaždinske vijesti  
 Varaždinske vijesti, 18. lipnja 1997.  
 Monografija nogometnog kluba Vinica

MNO Središte

Istok

Središte 
Klubovi iz Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

 Izvori: 
 NK Maksimir

Zapad 
Klubovi iz Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 NK "Ogulin" 1932. – 2012.

Zapad

Primorsko-goranska i Ličko-senjska 
Klubovi iz Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije 

 Izvori:  
 Sportske novosti, 17. lipnja 1997.

Povezani članvi 
 1. A HNL 1996./97.
 1. B HNL 1996./97.
 2. HNL 1996./97.
 5. rang HNL-a 1996./97.
 6. rang HNL-a 1996./97.
 7. rang HNL-a 1996./97.
 8. rang HNL-a 1996./97.
 Hrvatski nogometni kup 1996./97.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 

1996./97. 
 3